Trois navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS San Jacinto, en souvenir de la bataille de San Jacinto :

 l', une frégate à vapeur lancée en 1850. Elle participe à la seconde guerre de l'opium et à la guerre de Sécession avant d'être retirée du service en 1865 ;
 l', un porte-avions léger de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga en service depuis 1988.

San Jacinto